Бикта́шева — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Бикташева, Лейсан Маратовна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Бикташева, Людмила Марсовна (род. 1974) — российская легкоатлетка.
 Бикташева, Талига Миннивалеевна (1911—1995) — советская актриса.